Ernesto Luis (20 de noviembre de 1545, Wolgast - 17 de junio de 1592, Wolgast) fue duque de Pomerania entre 1561 y 1592. Entre 1569 y 1592, fue duque de Pomerania-Wolgast, compartiendo el gobierno del Ducado de Pomerania con su hermano mayor Juan Federico, duque en Pomerania-Stettin y obispo de Cammin.

Biografía 
Ernesto Luis era uno de los diez hermanos nacidos de Felipe I de Pomerania-Wolgast y de María de Sajonia. Después de la muerte de su padre el 14 de febrero de 1560, todos los hermanos quedaron bajo la custodia de su tío abuelo, Barnim XI. Con uno de sus hermanos, Barnim XII, Ernesto Luis estudió en la Universidad de Wittenberg entre 1563 y 1565, donde residieron en la casa de Martín Lutero. Con otro hermano, Bogislao XIII, vivió temporalmente en la corte del Duque Juan Guillermo de Sajonia-Weimar.

En 1569, Barnim XI se retiró, y el ducado fue internamente dividido entre los miembros varones de la Casa de Pomerania el 23 de mayo en Jasenitz (ahora parte de Police), lo que fue aprobado por el Landtag en Wollin (ahora Wolin). Ernesto Luis y su hermano Bogislao XIII recibieron Pomerania-Wolgast, mientras que sus otros hermanos, Juan Federico y Barnim XII, recibieron Pomerania-Stettin y Casimiro IX el obispado de Cammin. Debido a que Bogislao y Barnim inmediatamente renunciaron a sus puestos y fueron compensados con los dominios de Barth y Neuenkamp y el dominio de Rügenwalde, respectivamente, Ernesto Luis tuvo que gobernar solo su partición.

El 20 de octubre de 1577, contrajo matrimonio con Sofía Eduviges, hija de Julio de Brunswick-Luneburgo. Con ella, tuvo tres hijos: Eduviges María, Isabel Magdalena de Pomerania, y Felipe Julio.

Ernesto Luis desarrolló la Universidad de Greifswald, donde estuvo personalmente involucrado en la reconstrucción de la facultad de medicina. Ernesto Luis también participó en los intentos infructuosos de su hermano, Juan Federico, de elevar el Ducado de Pomerania en su estatus militar dentro del Círculo de Alta Sajonia.

En 1574, Ernesto Luis construyó una residencia en Pudagla sobre las ruinas de la secularizada Abadía de Usedom. Dos poblaciones en el distrito moderno de Vorpommern-Greifswald llevan su nombre: en las cercanías de Wolgast, fundó Groß Ernsthof, y en la orilla de la bahía de Greifswald construyó la residencia de Ludwigsburg en 1580, que dio a su mujer el 16 de agosto de 1586.

Matrimonio e hijos 
Ernesto Luis contrajo matrimonio en 1577 con Sofía Eduviges, hija del Duque Julio de Brunswick-Wolfenbüttel. Sofía Eduviges sobrevivió a su marido por casi cuatro décadas. Ella murió en 1631 en Loitz y fue enterrado, como su marido, en la Iglesia de San Pedro en Wolgast.

El matrimonio produjo dos hijas y un hijo:
 María Eduviges (1579-1606)
 Isabel Magdalena (1580-1649), desposó al Duque Federico Kettler de Curlandia y Semigallia.
 Felipe Julio (1584-1625), desposó a Inés, hija del Elector Juan Jorge de Brandeburgo.

Muerte 
Ernesto Luis murió el 17 de julio de 1592. La Universidad de Greifswald el mismo día inició exequias. Su funeral fue el 19 de julio en Wolgast. La leyenda cuenta que, anticipando la muerte del duque, un halo apareció en Stettin el 23 de mayor que fue seguido por una lluvia de sulfuro y sangre. La viuda, Sofía Eduviges, se retiró a Loitz, donde se trasladó con sus hijos desde el palacio de Wolgast en 1594, y vivió hasta su muerte el 30 de enero de 1631. Inicialmente, debía retirarse a Ludwigsburg.

Ernesto Luis fue sucedido por su hijo Felipe (II) Julio, quien no obstante quedó bajo la tutela de Bogislao XIII.

En la ficción 

Wilhelm Meinhold en su novela de 1848 Sidonia von Bork retrata a Ernesto Luis como el prometido cornudo de Sidonia von Borcke, ejecutada por brujería en 1620. Edward Burne-Jones, quien ilustró la traducción inglesa de la novela, eligió la residencia de Ernesto Luis en Wolgast como escena de su pintura. Theodor Fontane en su novela Sidonie von Borcke igualmente escribe sobre un affair e incluso un enlace entre Ernesto Luis y Sidonia von Borcke.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Ernst Ludwig En: Allgemeine Deutsche Biographie 
 Biography of Ernst Ludwig at rügenwalde.com

Duques de Pomerania
Casa de Pomerania